San Vincenzo steht für

 San Vincenzo, eine italienische Gemeinde an der Küste der Toskana in der Provinz Livorno
 San Vincenzo a Torri, 
 San Vincenzo La Costa, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza in Kalabrien
 San Vincenzo Valle Roveto, eine italienische Gemeinde in der Provinz L’Aquila in den Abruzzen
 Molino San Vincenzo, einen archäologischen Fundort in der Gemeinde Montespertoli in der Toskana in Italien